Jméno a příjmení Jozef Urblík má více nositelů:
 Jozef Urblík (1970) (* 1970) – slovenský fotbalista, otec Jozefa
 Jozef Urblík (1996) (* 1996) – slovenský fotbalista, syn Jozefa